Messa in do maggiore K 66 – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart del 1769
Messa in do maggiore K 257 – composizione di Wolfgang Amadeus Mozart del 1776
Messa in do maggiore – composizione di Ludwig van Beethoven del 1807